Ро́зен — єврейське прізвище.

 Розен Андрій Євгенович (1800–1884) — декабрист, поручик, барон, член Північного товариства, учасник повстання 14 грудня 1825 року.
 Розен Анна Василівна (1797–1883) — баронеса, дружина декабриста Андрія Розена, яка 1830 року вслід за ним відправилася в Забайкалля.
 Розен Віктор Романович (1849 — 1908) — російський сходознавець-арабіст, академік Петербурзької АН (1901).
 Донн Ерік Розен (1929—1986) — американський іхтіолог
 Розен Іван Семенович — російський художник, баталіст і жанрист. Академік.
 Ельза Маріанне фон Розен (1927) — шведська артистка балету, хореограф, педагог, реставратор балетів романтичної спадщини (Балет у Швеції).
 Розен Лев Самійлович — музикант (скрипаль-оркестрант, піаніст-концертмейстер, акордеоніст).
 Розен Пінхас — ізраїльський політичний діяч
 Ян Генрик Розен (англ. Jan Henryk de Rosen; 25 лютого 1891, Варшава — 22 серпня 1982, Арлінгтон, США) — польський художник. 
 Цві Розен (івр. צבי רוזן‎‎‎; нар. 23 червня 1947, Кельн, Західна Німеччина) — ізраїльський футболіст.
 Конрад де Розен (фр. Conrad de Rosen; 29 вересня 1628 — 3 серпня 1715) — військовий та державний діяч Французького королівства, граф де Бовільє, маршал Франції.
 Ганс фон Розен  (швед. Hans Robert von Rosen нар. 8 серпня 1888, м. Стокгольм, Швеція — † 2 вересня 1952, м. Лідінге, Швеція) — шведський граф, військовослужбовець, економіст, письменник та спортсмен, що спеціалізувався на змаганнях з конкуру та виїздки.
 Ґросс-Розен, Ґросс-Розен (KL Groß-Rosen) — нацистський концентраційний табір, що існував в 1940—1945 роках в районі села Гросс-Розен в Нижній Сілезії.
 Карл Густав фон Розен (швед. Carl Gustaf von Rosen; (19.8.1909 — 13.7.1977) — шведський військовий льотчик, «піонер шведської авіації». 
 Донн Ерік Розен (англ. Donn Eric Rosen; 1929—1986) — американський іхтіолог.

Єврейські прізвища
Прізвища-матроніми